Die Abkürzung JMM steht für:

 Jeux Mondiaux de la Médecine et de la Santé (Medigames)
 Jharkhand Mukti Morcha, eine politische Partei in Indien
 Journal of Medical Microbiology, eine medizinische Fachzeitschrift

Abkürzung